Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei – gruppo politico al Parlamento europeo
Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei – partito politico europeo